Елена Ко́нонова:
 Кононова, Елена Викторовна (1969—2014) — советская и российская футболистка.
 Кононова, Елена Владимировна (род. 1990) — российская пловчиха в ластах.